Vyver ist der Familienname folgender Personen:

 Augustine Van de Vyver (1844–1911), Bischof von Richmond
 Ilka Van de Vyver (* 1993), belgische Volleyballspielerin
 Syd van der Vyver (1920–1989), südafrikanischer Motorrad- und Automobilrennfahrer